Vacanze sulla neve (film 1966)
Vacanze sulla neve (film 1986)
Vacanze sulla neve (film 1999)